Samuel Haro (Riobamba, 25 de outubro de 1978), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Naturais de Riobamba
Árbitros de futebol do Equador